Агва Серкада има више значења:
 Агва Серкада, Санта Бланка (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Серкада (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику